Kabinett Verwoerd steht für folgende Regierungen von Südafrika:

 Kabinett Verwoerd I (Oktober 1961 bis März 1966)
 Kabinett Verwoerd II (April bis September 1966)